Longford Hall är namn på bland annat tre engelska herrgårdar:

 Longford Hall, Derbyshire
 Longford Hall, Greater Manchester
 Longford Hall, Shropshire